Diensbach ist ein geographischer Name:

 Diensbach (Seebach), rechter Zufluss des Seebachs (zum Erlenbach) nahe bei Neunstetten, Stadt Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Diensbach (Hinwil), Siedlungsplatz von Hadlikon, Gemeinde Hinwil, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Dienstbach